Geografia
 Bacharach – miasto w Niemczech

Osoby
 Burt Bacharach – amerykański pianista
 Isaac Bacharach – amerykański polityk